

Persone 
 W.I.Z.  – regista di videoclip britannico
 Marko Wiz  – politico sloveno

Altro 
 Wiz  – raccolta di libri per l'infanzia delle Éditions Albin Michel
 GP2X WIZ  –  console portatile open-source
 Kansas City Wiz  – società calcistica statunitense
 Wiz – videogioco arcade giapponese

Pagine correlate 
 The Wiz (disambigua)